Oxystigma kan syfta på:

 Oxystigma (djur) – ett släkte av trollsländor
 Oxystigma (växter) – ett släkte av växter